Die Leopoldstädter-Polka ist eine Polka von Johann Strauss Sohn (op. 168). Das Werk wurde am 29. Januar 1855 im Tanzlokal Zum Sperl in Wien erstmals aufgeführt.

Anmerkungen 
Die Polka wurde im Fasching des Jahres 1855 für eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu Gunsten der Armen der Wiener Leopoldstadt komponiert und bei diesem Anlass auch uraufgeführt. Gewidmet wurde das Werk dem Organisationskomitee dieser Veranstaltung. Strauss hatte hier gewissermaßen ein Heimspiel, da er selbst Einwohner der Leopoldstadt war. Ungeachtet dieser Fakten hat er dann am 22. April des gleichen Jahres diese Polka im Wiener Volksgarten nochmals als Neuheit präsentiert. Das Werk hielt sich lange im Repertoire der Strauss-Kapelle und wird bis heute gelegentlich aufgeführt. Es ist eine musikalische Erinnerung an die Wiener Leopoldstadt in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Die Spieldauer beträgt auf der unter Einzelnachweisen angeführten CD 3 Minuten und 36 Sekunden. Je nach der musikalischen Auffassung des Dirigenten kann diese Zeit etwas variieren.

Weblinks 
 Die Leopoldstädter-Polka auf der Naxos-online-CD-Beschreibung

Einzelnachweise 

Werk von Johann Strauss (Sohn)
Musik 1855